Edward Howard (admirał), dawny dowódca i Lord Admirał floty angielskiej, przyjaciel króla Henryka VIII
 Edward Charles Howard, chemik, odkrywca priorunianu rtęci
Edward Howard (1813–1904), jeden z pierwszych producentów zegarków i założyciel firmy E. Howard & Co.
 Edward Howard (pisarz) (1793–1841), angielski pisarz
 Edward Howard (dramatopisarz) (1624-1700), dramatopisarz i poeta, brat Sir Roberta Howarda
 Edward Howard (aktor), amerykański aktor